

Населені пункти та їхні частини
 Мендзихуд — місто в Мендзиходському повіті Великопольського воєводства
 Мендзихуд — гміна в Мендзиходському повіті Великопольського воєводства
 Мендзихуд — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Мендзихуд — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мендзихуд — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки